Kolno est le nom :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Kolno, dans le powiat de Konin,
 du village de Kolno, dans le powiat de Międzychód ;

 dans la voïvodie de Podlachie :
 de la gmina de Kolno, dans le powiat de Kolno,
 de la ville de Kolno, chef-lieu de cette gmina et du powiat de Kolno ;

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Kolno, dans le powiat de Drawsko,
 du village de Kolno, dans le powiat de Wałcz ;

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 de la gmina de Kolno, dans le powiat d'Olsztyn,
 du village de Kolno, chef-lieu de cette gmina ;

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Kolno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 du village de Kolno, dans la voïvodie de Mazovie.